Banarottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Banarottjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun, 
Banarottjärnarna, sjö i Lycksele kommun, 
Banarottjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn